Miss Gay Finland — ежегодный конкурс красоты среди девушек гомосексуальной ориентации, проводимый по аналогии с Mr. Gay Finland c 2013 года в Хельсинки, в Финляндии в рамках мероприятий Helsinki Pride.

Первой победительницей конкурса стала 33-летняя Леена Луури из города Котка. Свой денежный приз победительница передала региональному отделению правозащитной организации SETA в Кюменлааксо.

Лауреаты

См. также 
 Мисс Финляндия
 Права ЛГБТ в Финляндии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница конкурса Miss Gay Finland

ЛГБТ в Финляндии
Конкурсы красоты